Noble steht für:
 Noble (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Noble, englische Goldmünze, siehe Nobel (Münze)
 Platin Noble, Münze der Isle of Man
 Noble, Originaltitel des Filmes Christina Noble – Die Mutter der Niemandskinder, britische Biografie von Stephen Bradley (2014)
 Noble House (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1988)
 Robert L. Noble Prize, vom National Cancer Institute of Canada vergebener Preis

Noble ist der Name folgender Orte in den USA:
 Noble (Georgia)
 Noble (Illinois)
 Noble (Iowa)
 Noble (Kentucky)
 Noble (Louisiana)
 Noble (Missouri)
 Noble (Ohio)
 Noble (Oklahoma)
 Noble (Pennsylvania)
 Noble (Texas)
 Noble (Washington)
 Noble Furnace, Virginia
 Noble Lake, Arkansas
 Noble Manor, Louisiana
 Noble Mill, Maryland
 Noble Shores, New York

Noble ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Noble-Gletscher, Gletscher auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Noble-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Noble Peak, Berg auf der Wiencke-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Noble Rocks, Gruppe kleiner Felseninseln in der Gruppe der Dion-Inseln, Antarktis
 Mount Noble, Berg auf Coronation Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Mont Noble (Berg), Kanton Wallis, Schweiz

le-Noble oder les-Nobles ist Namensbestandteil folgender Orte in Frankreich:
 Ciry-le-Noble, Burgund
 Gisy-les-Nobles, Département Yonne, Bourgogne-Franche-Comté
 Givenchy-le-Noble, Communauté de communes des Deux Sources, Hauts-de-France
 Sin-le-Noble, Hauts-de-France
 Toussus-le-Noble, Île-de-France

Noble ist der Name folgender Unternehmen:
 Noble Automotive, britische Sportwagen-Manufaktur
 York Noble Industries, britischer Automobilhersteller
 Noble Automobile Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Noble Energy, US-amerikanischer Mineralölkonzern
 Noble Corporation, US-amerikanischer Bohrdienstleister
 Platin Noble, Münze der Isle of Man
 Kamera-Werkstätten Charles A. Noble, Kamerahersteller, siehe Kamera-Werke Niedersedlitz
 Barnes & Noble, US-amerikanischer Buchhändler

Siehe auch:
 Lenoble
 Nobel